Schizeilema haastii är en flockblommig växtart som först beskrevs av Joseph Dalton Hooker, och fick sitt nu gällande namn av Karel Domin. Schizeilema haastii ingår i släktet Schizeilema och familjen flockblommiga växter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 S. h. cyanopetalum
 S. h. hookerianum

Källor 

Flockblommiga växter
haastii